Jones, Cape kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Jones Ridge (bergstopp), 
 Jones, Cape (udde i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar